Шеналь () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шеналь, Жоэль (род. 1973) — французский горнолыжник, призёр Олимпийских игр, победитель этапа Кубка мира. 
 Шеналь, Пьер (настоящее имя Филипп Пьер Коэн; 1904—1990) — французский кинорежиссёр и сценарист бельгийского происхождения.